Boardman Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Boardman Creek (Idaho), im Camas County
 Boardman Creek (Kalifornien), im Lake County
 Boardman Creek (Missouri), im Maries County
 Boardman Creek (Nebraska), im Cherry County
 Boardman Creek (New York), im Seneca County
 Boardman Creek (Washington), im Snohomish County